Пронюшкин — фамилия:

 Пронюшкин, Александр Юрьевич (род. 1987) — российский предприниматель и политик.
 Пронюшкин, Николай Борисович (род. 1936) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Пронюшкина, Нина Васильевна (род. 1949) — советская парашютистка, рекордсмен мира.